Садко - герой новгородських билин
 Садко - опера Миколи Римського-Корсакова
 Садко - художній фільм-казка режисера Олександра Птушка (1952)
 Садко - назва фонтану у Сумах
 Садко - картина Іллі Рєпіна
 ГАЗ-3308 «Садко» -  вантажний бортовий повноприводний автомобіль
 Садко - криголам, що зробив великий внесок в освоєння Арктики
 Садко - клуб водолазів в Миколєві